Apolemia uvaria är en nässeldjursart som först beskrevs av Charles Alexandre Lesueur 1815.  Apolemia uvaria ingår i släktet Apolemia och familjen Apolemiidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
uvaria